Zerma steht für:

 Zerma (auch Zarma), eine ethnische Gruppe in Westafrika

ZERMA steht für:

 ZERMA (VEB Zerkleinerungsmaschinen „ZERMA“), einziger DDR-Betrieb für Zerkleinerungsmaschinen für die Plastindustrie